Jungsturm steht für:

 Jungsturm (Band), deutsche Rechtsrock-Band
 Jungsturm (Bewegung), 1897 gegründeter Jugendverband 
 Jungsturm Adolf Hitler, Vorläuferorganisation der Hitlerjugend
 Österreichischer Jungsturm, ab 1934 Jung-Österreich, Jugendorganisation der Vaterländischen Front
 Roter Jungsturm, ab 1925 Rote Jungfront, Jugendorganisation des Roten Frontkämpferbunds